Дурас:
 Дурас — царь Дакии (68—87 гг. н. э.).
 Дурас, Олдржих — чешский гроссмейстер.

См. также